

События 
 493/492 — Афинский архонт-эпоним Фемистокл.
 Лето — Персы захватывают Херсонес Фракийский. Завершение подавления персами восстания греков.

Римская республика 
 Консулы: Постум Коминий Аврунк (во 2-й раз) и Спурий Кассий Вецеллин (во 2-й раз).
 Народные трибуны: Луций Альбиний Патеркул, Гай Ицилий Руга, Луций Юний Брут, Гай Лициний, Публий Лициний и Луций Сициний Беллут.
 Договор Спурия Кассия с латинскими городами. Вступление Рима в латинскую федерацию шести городов.

Китай 
 2-й год по эре правления луского князя Ай-гуна.
 В Цзинь Чжао Ян окружил владения Фань и Чжунхан в Чжаогэ.
 Роды Фань и Чжунхан просили помощи у Ци. По совету Тянь Ци циский гун приказал из Ци перевезти зерно для владений этих родов, это поручение выполнил Тянь Ци.
 (8 год Шэн-гуна) Чжэн пришло на помощь Фань и Чжунхан. Цзиньский полководец Чжао Ян, пытаясь перехватить зерно, разбил войска Чжэн в Те (согласно гл.42 «Ши цзи», чжэнцев разбили войска Ци, но это ошибка) (эпизод 197 «Го юй»).
 Во 2 луне луские полководцы Чжунсунь Хэ-цзи, Цзисунь Сы и Шусунь Чжоу-цю вели войну с Чжу и овладели землями к востоку от реки Го и к западу от реки И. В день гуй-сы Шусунь Чжоу-цю и Чжунсунь Хэ-цзи заключили с чжуским князем договор в Гоу-и (местность в Чжу).
 Весной вэйский князь решил поставить наследником своего младшего сына Ина (Цзы-наня), но тот просил отца передумать.
 В 4 луне, в день бин-цзы умер князь Вэй Лин-гун (Юань), Ин отказался от власти, и ему наследовал сын Куай Куя Чжэ (Чу-гун, эры правления 492—481 и 476—456). Лин-гуна похоронили в 10 луне.
 В 4 луне тэнский цзы прибыл на аудиенцию в Лу.
 Куай Куй служил Чжао Яну (эпизод 198 «Го юй»). В 6 луне, в день и-ю Чжао Цзянь-цзы послал Ян Ху с отрядом, чтобы вернуть Куай-вая, но вэйцы узнали об этом и послали навстречу воинов. Куай-вай остановился в Сю.
 Цзиньцы поместили вэйского наследника Куай Куя в город Ци. Циские войска помогли вэйцам окружить этот город.
 Поход Чжао Яна на Чжэн, в нём участвовали также Ян Ху и Куай Куй. В 8 луне, в день цзя-сюй цзиньский полководец Чжао Ян разбил в битве при Те войско чжэнского полководца Хань Да.
 Зимой, боясь Чу, правитель Цай призвал усцев помочь переселиться в Чжоулай, близкий к У, те оказали помощь, и столицу перенесли в 11 луне. В Цай казнён сановник гун-цзы Сы.
 Умер князь Янь Цзянь-гун, ему наследовал Сянь-гун (эра правления 492—465).

См. также

Примечания